L'NWA United States Tag Team Championship (Mid-Atlantic Version) è stato un titolo della divisione tag team difeso nella federazione Jim Crockett Promotions (JCP), un territorio della National Wrestling Alliance (NWA).

Come membri della NWA le federazioni avevano il diritto di promuovere la propria versione del titolo ed erano autorizzate a creare la propria versione della cintura.

Storia 
Nel 1986 il presidente della NWA (e proprietario della JCP) Jim Crockett Jr. introdusse questo campionato per sostituire e consolidare i vecchi titoli NWA Mid-Atlantic (NWA Mid-Atlantic Tag Team Championship) e Georgia National (NWA National Tag Team Championship) ed annunciando un torneo per l'aggiudicazione del il titolo appena creato.

Il titolo prese il nome di "NWA United States Tag Team Championship" e fu vinto da Krusher Khruschev e Ivan Koloff il 28 settembre 1986.

Nel novembre del 1988 la federazione Jim Crockett Promotions fu venduta a Ted Turner che, dopo aver fondato la World Championship Wrestling, nel 1991 rinominò questo titolo trasformandolo nel WCW United States Tag Team Championship.

Albo d'oro

Note

Voci correlate 
 National Wrestling Alliance
 Jim Crockett Promotions

Titoli della Jim Crockett Promotions
Titoli della National Wrestling Alliance